Сан-Салвадор (, «святий Спаситель») — португальська власна назва.

Топоніми

Іляву (парафія)
 Сан-Салвадор (Мірандела) — парафія.
 Сан-Салвадор (Одеміра) — парафія.
 Сан-Салвадор-де-Соту — парафія.